Laan (weg), weg die aan beide zijden geflankeerd wordt door bomen
Laan (plaats), een verdwenen plaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Laan (rivier), Belgische rivier, zijrivier van de Dijle
Laan (Middelie), een Nederlands patriciërsgeslacht
Laan (Westwoud), een Nederlands patriciërsgeslacht

Personen
 Christiaan Dirk Laan (1787–1850), burgemeester van Eemnes 
 Dick Laan (1894-1973), kinderboekenschrijver en filmpionier (bekend van kinderboekenserie Pinkeltje)
 Dick Laan (politicus) 1922-1990, politicus (Tweede Kamerlid)
 Hendrik Arnoud Laan (1735-1809)
 Hendrik Arnoud Laan (1780-1863), zoon van bovenstaande
 Jacob Laan (1826-1873), burgemeester van Baarn en Eemnes
 Jan Laan (1936), politicus (PvdA, o.a. wethouder van Rotterdam en burgemeester van Nieuwegein)
 Klaas Laan (1862-1932), politicus (o.a. burgemeester van Putte en Deurne)

Zie ook
van der Laan, doorverwijspagina